Spitz (plaats), een plaats in Oostenrijk
Spitz (band), een Japanse popgroep
René Spitz, (1887-1974), een Hongaars-Oostenrijks psychiater
Spitz Kohn, (1933-2012), een Luxemburgse voetballer en trainer